Аэропорт Владикавказ (Беслан) (ИАТА: OGZ, ИКАО: URMO) — международный аэропорт федерального значения города Владикавказ, единственный аэропорт Республики Северная Осетия-Алания. Расположен неподалёку от города Беслана, в 26 км от Владикавказа. Занимает третье место по пассажиропотоку среди аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Обслуживает Владикавказ, Беслан и все остальные пункты Республики Северная Осетия-Алания, используется также жителями соседних республик (в частности, Республика Ингушетия и Республика Южная Осетия).

В 2019 году аэропорт обслужил 0,566 миллиона пассажиров и находится на 42-м месте в рейтинге аэропортов России по пассажиропотоку.

Основная информация 
Эксплуатацию аэропорта осуществляет ОАО «Международный аэропорт Владикавказ», входящее в холдинг Новапорт.

Аэродром Владикавказ включает в себя 2 рулежные дорожки и асфальтобетонную ИВПП размером 3000*45 метров, способную принимать все основные типы воздушных судов, в том числе Ту-154, Boeing 737-300, Boeing 737-400, Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 757-200, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Embraer 135/140/145/170LR/190/195; CRJ-100/200/440/700/705/850/900/1000; Sukhoi Superjet 100 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

Оборудованные места стоянок способны разместить до 15 воздушных судов одновременно.

Аэропорт имеет два терминала:

 Терминал внутренних авиалиний (для обслуживания пассажиров на внутренних воздушных линиях общей площадью 5 066 м²);
 Терминал международный авиалиний (для обслуживания пассажиров на международных воздушных линиях общей площадью 1 638 м²).

Международный аэропорт «Владикавказ» является одним из самых динамично развивающихся аэропортов Юга России по объему перевозок, обеспечивая полный спектр услуг по обеспечению приема и выпуска воздушных судов, топливному обеспечению воздушных судов, обслуживанию пассажиров, обработке грузов, играет важную роль в обеспечении Северной Осетии, а также близлежащих республик и стран авиатранспортными услугами, постоянно совершенствует свой аэровокзальный комплекс, обеспечивающий прием и отправку пассажиров, багажа, почты и грузов, отвечающих требованиям нормативных документов, регламентирующих работу гражданской авиации.

Реконструкции аэропорта 
На основании Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010—2015 годы)», подпрограммы «Гражданская авиация» была разработана проектная документация для реконструкции аэродромных покрытий и замены светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, а также реконструкции системы охраны периметра аэропорта.

На первом этапе реконструкции, который начался в 2007 году, была заменена часть бетонного покрытия и устранены наиболее серьёзные повреждения.

В ноябре 2013 года проектная документация второго этапа реконструкции получила положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

14 ноября 2013 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило открытый конкурс на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по замене периметрового ограждения с техническими средствами охраны". Победителем конкурса стало ООО «Транскомплектстрой» (г. Москва). Стоимость работ — более 163 млн руб.

29 ноября 2013 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило о проведении открытого конкурса на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием, системы электроснабжения, рулёжных дорожек, мест стоянки и замены светосигнального оборудования. Победителем второго конкурса было признано ООО «Стройновация» (г. Москва). Стоимость работ — 1,8 млрд руб.

С 19 июня 2014 года начались работы по реконструкции полосы.

Во время первого этапа реконструкции аэропорт «Владикавказ» работал с 09:00 утра до 19:00 вечера, работы по реконструкции выполнялись с 19:00 вечера до 08:30 утра следующего дня.

Во время второго этапа реконструкции в период замены покрытия центральной части ИВПП с 14 сентября 2014 года по 02 декабря 2014 года аэропорт был закрыт для полетов всех типов воздушных судов.

3 декабря 2014 года Международный аэропорт «Владикавказ» принял первый пассажирский рейс после реконструкции.

Окончание работ по ливневой канализации и замене светосигнального оборудования состоялось позже, в конце декабря 2014 года.

Авиакомпании и направления 
Согласно осенне-зимнему расписанию 2021 года, в Международном аэропорту «Владикавказ» осуществляются рейсы следующих авиакомпаний по направлениям:

По состоянию на осенне-зимний период 2021—2022 гг. (с 31.10.2021 по 26.03.2022)

История развития

Советский период 
Официальной датой образования аэропорта считается 1936 год, когда в Северной Осетии, одной из первых в Кавказском регионе, начались пассажирские перевозки на самолётах ПО-2 в Ростов-на-Дону и Астрахань.

В годы Великой Отечественной войны Северная Осетия сформировала и расположила на своей территории эскадрилью боевых самолетов-истребителей под командованием Ибрагима Дзусова. В послевоенные годы он стал первым начальником аэропорта.

В 1963 году начальником аэропорта г. Беслана был назначен Икоев Сергей Георгиевич, подполковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, летчик-истребитель первого класса. Икоев С.Г. успешно руководил аэропортом в течение 26 лет.

В 1979 году при непосредственном участии Икоева С.Г. началось строительство современного аэропортового комплекса. В аэропорту были установлены такие современные средства управления воздушным движением, как курсо-глиссадная система, новый обзорный и посадочный радиолокаторы, радиотехническая система ближней навигации (РСБН).

По официальным сведениям газеты «Социалистическая Осетия», 26 декабря 1981 года для приемки в эксплуатацию новой взлетной полосы Северо-Кавказское управление гражданской авиации на самолете «Ту-154» (командир А. А, Аленин) выполнен технический рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Орджоникидзе (Беслан). Регулярные пассажирские рейсы самолетов «Ту-154» начались с 11 февраля 1982 года рейсом МТУ № 1269/1270 Москва (Внуково) — Орджоникидзе (Беслан).

Аэропорт принимал воздушные суда по минимуму первой категории.

Середина и конец 1980-х ознаменовались расцветом аэропорта — выполнялись рейсы в Киев, Баку, Ереван, Тбилиси, Сочи, Ленинград, Волгоград, Краснодар, Душанбе, Казань, Ростов-на-Дону и другие города. Также в этот период обострилось положение на Северном Кавказе, когда аэропорту пришлось работать в интенсивном режиме — за короткий промежуток времени было принято сто двадцать самолетов Ил-76. После этого пришлось выполнить огромный объём работ по реконструкции аэропорта и искусственной взлетно-посадочной полосы в особенности.

Современный период 

С 1991 года аэропорт Владикавказ эксплуатировал вертолёты Ми-8МТВ-1, выполняя работы по обслуживанию хозяйственной деятельности в республике Северная Осетия — Алания, работы по обнаружению, ликвидации пожаров и охране лесов в Турецкой республике, работы по перевозке пассажиров и грузов по труднодоступным населённым пунктам в королевстве Непал.

В 1992 году аэропорт «Орджоникидзе» переименован в аэропорт «Владикавказ».

В 1994 году аэропорт «Владикавказ» переименован во «Владикавказское авиационное предприятие», одновременно начав эксплуатацию самолетов типа ЯК-40.

В 1993 году, после начала осетино-ингушского конфликта, в ряде районов Северо-Осетинской ССР был введён режим чрезвычайного положения. Аэропорт «Владикавказ» входил в зону режима с 31 июля 1993 года по 2 декабря 1994 года.

В 1998 году аэропорту был присвоен статус международного авиатранспортного узла.

В период с 2007 по 2014 год в аэропорту проходила масштабная реконструкция, возобновились регулярные рейсы по международным направлениям.

В 2017 году Международный аэропорт «Владикавказ» вошел в состав холдинга «Новапорт», объединяющем 17 аэропортов России.

В период с 2017 по 2019 годы в аэропорту модернизирована инфраструктура, произведена реконструкция залов прилета и вылета аэропорта, открыты новые залы повышенной комфортности, закуплена аэродромная техника, существенно расширилась география полётов, планируется начало строительство нового терминала внутренних воздушных линий.

В августе 2019 года в аэропорту начал базироваться первый вертолёт санавиации, предназначенный для использования в случае серьезных ДТП и для доставки пострадавших из труднодоступных районов.

В октябре 2019 года Международный аэропорт «Владикавказ» провёл первый официальный споттинг.

В ноябре 2019 года аэропорт впервые в своей истории обслужил полумиллионного пассажира с начала года.

В декабре 2020 года в аэропорту был подписан договор на строительство нового терминала.

В декабре 2020 года Международный аэропорт «Владикавказ» провёл второй официальный споттинг, участниками которого стали более 10 споттеров со всей России.

В январе 2021 года в аэропорту началось строительство нового современного терминала.

Показатели деятельности

Транспорт в аэропорт 
Аэропорт расположен рядом с пересечением федеральной трассы Кавказ  Европейского маршрута E50.

Общественным транспортом аэропорт мало связан с Автовокзалом № 1 г. Владикавказ (маршрутное такси отправляется в 12:00 с Автовокзала № 1, в 13:30 из аэропорта).

Также в аэропорту работают службы такси.

См. также 
 Список аэропортов России

Литература

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Беслан в справочнике Aviapages.ru
 международный воздушный пункт пропуска «Беслан» в аэропорту на миграционном портале Antiviza.info
 Владикавказский аэропорт продан за 90 миллионов
 История гражданской авиации Северо-Кавказского управления гражданской авиации разделы 1981 и 1982 гг. aviaposter.ru

Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Северной Осетии
Аэродромы совместного базирования России
Транспорт Владикавказа
Беслан